Lowe může být:

příjmení
 Alex Lowe (1958–1999) – americký horolezec
 Alice Lowe (* 1977) – britská herečka
 Douglas Lowe (1902–1981) – britský běžec na střední tratě, dvojnásobný olympijský vítěz
 Chad Lowe (* 1968) – americký herec a režisér
 Chaunté Loweová (* 1984) – americká atletka
 Chris Lowe (* 1959) – anglický hudebník a zpěvák
 Jeff Lowe (1950–2018) – americký horolezec
 Jet Lowe (* 1947) – americký fotograf
 Kevin Lowe (* 1959) – kanadský hokejový obránce
 Mundell Lowe (1922–2017) – americký jazzový kytarista a hudební skladatel

jiný význam
 Lowe Alpine, americký výrobce a dodavatel outdoorového vybavení

podobné
 Löwe